Hissnauer ist der Familienname folgender Personen:

 Cathrin Hissnauer (* 1986), deutsche Tänzerin und Tanztrainerin
 Daniel Hissnauer (* 1977), deutscher Jurist und Richter am Bundesverwaltungsgericht